Hotel pode referir-se a:

Cinema e televisão
 Hotel (1967) - filme estrelado por Rod Taylor
 Hotel (2001) - filme dirigido por Mike Figgis
 Hotel (2004) - filme dirigido por Jessica Hausner
 Hotel (série de televisão)- série de TV americana

Música
 Hotel (banda) - banda de power-pop dos Estados Unidos
 Hotel (álbum) - álbum do cantor Moby
 Hotel (canção) - single do cantor Cassidy de seu álbum Split Personality
American Horror Story: Hotel - quinta temporada da série de horror antológica American Horror Story

Outros
 Habbo Hotel - uma comunidade virtual.

Desambiguação